Bundestagswahlkreis 145 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Hamm – Unna II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Unna I (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Bergstraße (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Darmstadt (1949 bis 1976)